Götala kan syfta på:

Götala kungsgård, herrgård utanför Skara
Götala, Motala kommun, småort